

Patronyme 

 Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort (1741-1794), poète et moraliste français ;
 Alain Chamfort (1949-), chanteur français.

Toponyme 

 Rue Chamfort, voie française du  arrondissement de Paris.

Titres 

 Alain Chamfort (2015), album du chanteur éponyme.